Osoby o tym nazwisku:
 Iwajło Moskowski – bułgarski polityk i ekonomista
 Wasilij Moskowski – radziecki wojskowy, polityk